Stati Uniti d'America
 Mount Olive – census-designated place della Contea di Jefferson, Alabama
 Mount Olive – città della Contea di Wayne, Carolina del Nord
 Mount Olive – città della Contea di Macoupin, Illinois
 Mount Olive – città della Contea di Covington, Mississippi
 Mount Olive – township della Contea di Morris, New Jersey